Мститель — тот, кто мстит; также: название ряда литературных, кинематографических и анимационных произведений.

Значения 
 Мститель — рассказ А.П. Чехова.

Название фильмов 
 Мститель (фильм, 1915) — Россия.
 Мститель (фильм, 1931).
 Мститель (фильм, 1958) — Югославия.
 Мститель (фильм, 1959, Италия) — Италия, совместно с Югославией, также известен как «Дубровский»
 Мститель (фильм, 1959, Чехословакия) — Чехословакия.
 Мститель (фильм, 1960) — Германия.
 Мститель (фильм, 1976) — Индия.
 Мститель (фильм, 1979) — Тайвань / Гонконг.
 Мститель (фильм, 1980) — США.
 Мститель 2 — США, 1984.
 Мститель (фильм, 1987) — США.
 Мститель (фильм, 1989) — США / ЮАР.
 Мститель (фильм, 2001) — Великобритания.
 Мститель (фильм, 2005) — Канада.
 Мститель (фильм, 2006) — США.
 .
 Мститель (фильм, 2008, США).

Название мультсериалов 
 Мститель (мультсериал) — Япония, 2003.

См. также 
 Мстители
 Первый мститель